Tłuszcz est le nom :
 de la gmina de Tłuszcz, dans le powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Tłuszcz, chef-lieu de cette gmina
 du village de Tłuszcz, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie